Университет Олбани:
 Университет штата Нью-Йорк в Олбани
 :en:Albany State University